

Значення 
 Воїн Світла (премія)
 Воїни світла (фільм)